Коковино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Кировская область 
 Коковино — деревня в Слободском районе.

Московская область 
 Коковино — деревня в Рузском районе.

Псковская область 
 Коковино — деревня в Невельском районе.

Тверская область 
 Коковино — деревня в Андреапольском районе.

См. также 
 Коковин
 Коковинские